Руда-Маленецка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Коньский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 3390 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Демба
 Демба-Колёня
 Цеклиньско
 Цис
 Хуциско
 Колишовы
 Колонец
 Липа
 Махоры
 Маленец
 Млотковице
 Руда-Маленецка
 Стшембошув
 Шкуцин
 Тама
 Вышина-Фалковска
 Вышина-Махоровска
 Вышина-Рудзка

Соседние гмины 
 Гмина Фалкув
 Гмина Коньске
 Гмина Радошице
 Гмина Слупя
 Гмина Жарнув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства